Wallach es un apellido germánico, en su mayoría de judíos asquenazíes, que originalmente (en alto alemán) significaba ‘valaco’ o ‘galés’. Puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Eli Wallach, actor estadounidense;
 Jochanan Wallach, exfutbolista israelí;
 Otto Wallach, químico alemán; o
 Yona Wallach, poetisa israelí.
 Wallach, nombre por el que anteriormente se conocía el Dirndl.